Matias Barbosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matias Barbosa (kommun), Minas Gerais, 
 Matias Barbosa (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar